362 км, 362 -й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Калужская	область). Код 185067
 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога	(Смоленская	область). Код 172137
 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога	(Костромская область). Код 304945
 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога	(Тамбовская	область). Код 603818
 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога	(Оренбургская	область). Код 812471
 362 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога	(Республика	Бурятия). Код 903223